Bułgaria:
 Emen – wieś

Niemcy:
 Emen – dzielnica Haren (Ems)

Turcja:
 Emen – miejscowość

Osoby:
 Cem Emen – niemiecki koszykarz

Zobacz też:
 Emmen